CET pode se referir a:

Hora Central Europeia - Central European Time
Curso de especialização tecnológica
Companhia de Engenharia de Tráfego - entidade responsável pelo gerenciamento, operação e fiscalização do sistema viário da cidade de São Paulo
Custo efetivo total

Desambiguações de siglas